Лукино — деревня в Лучинском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 3 садоводческих товарищества.

Находится примерно в 16 км на юг от Истры, на правом берегу реки Разварни у впадения притока — ручья Чернуха, высота над уровнем моря — 184 м.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЧИНСКОЕ
  ЛУЧИНСКИЙ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 Сельское поселение Лучинское
 Лукино на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра